Баутін, Бау́тіно (каз. Баутино) — село у складі Тупкараганського району Мангістауської області Казахстану.
 Баутін Микола Миколайович — підполковник Збройних сил України.
 Баутін Сергій Вікторович — російський хокеїст.